Mapperley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Mapperley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire